Brusque – Comune brasiliano nello Stato di Santa Catarina.
Brusque – Comune francese nella regione del Midi-Pirenei.